

Patronyme 

 Alexander von Nordmann (1803-1866), zoologiste et paléontologue finlandais ;
 Bevo Nordmann (1939-2015), joueur de basket-ball américain ;
 Charles Nordmann (1881-1940), astronome français ;
 Charlotte Nordmann (1978-), essayiste et traductrice ;
 Claude Nordmann (1923-1985), historien français ;
 François Nordmann (1942-), diplomate suisse et personnalité politique suisse ;
 Jean-Thomas Nordmann (1946-), universitaire et homme politique français ;
 Joë Nordmann (1910-2005), avocat et résistant français ;
 Léon-Maurice Nordmann (1908-1942), avocat et résistant français ;
 Marielle Nordmann (1941-), harpiste française ;
 Marie-Élisa Nordmann (1910-1993), chimiste et résistante française ;
 Moïse Nordmann (1809-1884), rabbin et écrivain juif alsacien ;
 Pascal Nordmann (1957-), écrivain, plasticien et homme de théâtre suisse ;
 Patrick Nordmann (1949-2022), animateur de radio et l'un des scénaristes de Lucky Luke ;
  ;
 Ursula Nordmann-Zimmermann (1943-), avocate, professeure de droit et juge au Tribunal fédéral.

Autre 
 Sapin de Nordmann, un arbre de la famille des Pinacées originaire du Caucase

Homonymie de patronyme germanique